Драговит () — король велетов (вильцев). Считается, что он начал своё правление в 740 году.

Из-за постоянной ненависти и враждебности велетов по отношению к франкам в конце VIII века король франков Карл Великий организовал поход против них и их союзников глинян.

С помощью фризской, ободритской, саксонской и сербской поддержки Карлу Великому удалось пересечь Эльбу, продвинуться до Хафеля и вторгнуться на территорию велетов. Оказавшись в меньшинстве, Драговит в 789 году был вынужден в залог своей лояльности к франкам дать им заложников.

Среди прочего, Драговит также был вынужден платить дань и принять христианских миссионеров в земли своего народа.

Его крепость была известна как Civitas Dragowiti (город Драговита). Её расположение предположительно: это либо современный Бранденбург-на-Хафеле, либо Деммин.

Литература 
 «Slawenfürsten» (in German).
 Schenker, Alexander M. (1901). An Introduction to Slavic Philology. New Haven and London: Yale University Press. p. 46.
 Riché, Pierre (1993). The Carolingians: A Family Who Forged Europe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. p. 110.
 Oman, Sir Charles William Chadwick (1901). Dark Ages, 476—918 (Fourth ed.). London: Rivingtons. p. 360.
 «Dragowit: Fürst der Wilzen» (in German).

Лютичи
История славян с IV века по IX век
Вожди славянских племён VIII века
Правители Европы VIII века